Johann VII. ist der Name folgender Personen:

 Johann VII. (Werle) (~1375–1414), Herr zu Werle-Güstrow
 Johann VII. († 1455), Bischof von Lebus, siehe Johannes von Deher
 Johann VII. (Hoya) (genannt der Streitbare; † 1535), deutscher Graf und Heerführer
 Johann VII. (Oldenburg) (1540–1603), Graf von Oldenburg und Delmenhorst
 Johann VII. (Mecklenburg) (1558–1592), regierender Herzog zu Mecklenburg-Schwerin
 Johann VII. (Nassau-Siegen) (auch Johann VII. der Mittlere; 1561–1623), Graf von Nassau-Siegen